Алексей Валерьевич Долгих (19 января 1984, Новосибирск, РСФСР, СССР) — казахстанский и российский хоккеист, нападающий. Выступал за сборную сборную Казахстана на Кубке Европейского вызова 2005 года.

Завершил игровую карьеру в 2011 году.

Карьера 
Воспитанник новосибирского хоккея.

Начал карьеру во второй команде «Авангарда». В 2003 году перешёл в кемеровскую «Энергию». Там провёл 2 сезона. После провёл сезон в «ХК Липецк» и вернулся обратно в Кемерово. Там провёл 1 сезон. После по сезону играл в «Зауралье» и в «Газпром-ОГУ».

в 2008 году перешёл в саратовский «Кристалл». Там провёл 2 сезона. В 2010 году Долгих заключил контракт с уссурийским «Приморье», где и в 2011 году закончил свою карьеру.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Хоккеисты России
Хоккеисты Казахстана
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Энергия» Кемерово
Игроки ХК «Казахмыс»
Игроки ХК «Липецк»
Игроки ХК «Зауралье»
Игроки ХК «Белые тигры»
Игроки ХК «Кристалл» Саратов
Игроки ХК «Приморье»
Игроки сборной Казахстана по хоккею с шайбой